Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Erie () :
le comté d'Erie, situé dans l'État de New York ;
le comté d'Erie, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté d'Erie, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie.